Alue Sijuek (Tanah Luas), een plaats in Indonesië
Alue Sijuek (Peudada), een plaats in Indonesië